Жан I:* Жан I (герцог Алансона)
 Жан I (герцог Брабанта) — герцог Брабантский с 1267, герцог Лимбурга с 1288, миннезингер, сын Генриха III Добродушного, герцога Брабанта, и Алисы Бургундской, дочери Гуго IV, герцога Бургундии.
 Жан I (герцог Бретани) — герцог Бретани (1237—1286), и граф Ришмон в 1268 году. Сын Пьера Моклерк, герцога Бретани, графа Дрё и Алисы де Туар герцогини Бретани.
 Жан I (граф д’Э)
 Жан I (маркграф Намюра) — маркграф Намюра в 1305—1330, сын Ги де Дампьера и Изабеллы Люксембургской.
 Жан I (1346—1390) — герцог Лотарингии с 1346 года, сын Рауля I и Марии де Шатильон.
 Жан I Ибелин
 Жан I д'Авен
 Жан I д'Алансон (ум. 1191) — граф Алансона с 1171 года из династии Монгомери-Беллем.
 Жан I де Бурбон
 Жан I де Бурбон (граф де Ла Марш)
 Жан I де Дрё (1215—1248/1249) — граф де Дрё и де Брен из дома Дрё (ветвь Капетингов). 
 Жан I де Понтье (1141—1191) — граф Понтье с 1147 года из династии Монтгоммери.
 Жан I де Фуа (также известен как Жан де Фуа-Грайли; 1382—1436) — граф Фуа и виконт Беарна с 1428 года.
 Жан I де Шалон
 Жан I де Шалон-Арле
 Жан I де Шатильон — граф Блуа и Шатодёна с 1241, сеньор д’Авен, де Гиз, де Шаторено, де Лёз и де Трелон с 1245/1246, граф Шартра с 1270, старший сын Гуго V (I) де Шатийона, графа де Сен-Поль, и Марии д’Авен, графини Блуа и Шатодёна.
 Жан I де ла Рош
 Жан I д’Арманьяк
 Жан I (сеньор Монако)
 См. также 
 Иоанн I
 Жан II
 Жан III
 Жан IV
 Жан V